Il singolare del torneo di tennis Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Marcelo Ríos che ha battuto in finale Mariano Zabaleta che si è ritirato sul punteggio di 4-4.

Teste di serie 

 Evgenij Kafel'nikov (semifinali)
 Marcelo Ríos (campione)
 Goran Ivanišević (secondo turno)
 Francisco Clavet (quarti di finale)

 Mariano Zabaleta (finale, ritirato)
 Younes El Aynaoui (semifinali)
 Thomas Muster (primo turno)
 Mariano Puerta (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1999
ATP Tour 1999